Драгунов, Евгений:
 Драгунов, Евгений Иванович (1964—2001) — футболист.
 Драгунов, Евгений Фёдорович (1920—1991) — советский инженер-конструктор.